Yamaguchi (prefeitura) — província da ilha de Honshu, Japão
 Yamaguchi (cidade) — capital da província de Yamaguchi
 Yamaguchi (Nagano) — aldeia da província de Nagano (prefeitura)

Desambiguações de topônimos